Евге́ний Молча́нов:
 Молчанов, Евгений Михайлович (1924—1943) — Герой Советского Союза.
 Молчанов, Евгений Федорович (род. 1934) — советский учёный-агропочвовед.